Belastingsfactor (constructieleer)
 Belastings- en aansluitfactor, getallen die aangeven in hoeverre een apparaat een telecommunicatienetwerk belast